Cabrières puede referirse a: 

 Cabrières, comuna francesa situada en Gard.
 Cabrières, comuna francesa situada en Hérault.